TEASY er et gratis og online træningsprogram i skrivning, læsning og sprog for alle, der har adgang til en computer med højttalere eller lignende samt adgang til Internet. Hvis brugeren er i stand til at styre markøren på skærmen, kan han eller hun kan træne med programmet. 

Navnet TEASY står for ˈText made EASYˈ. Indtil videre kan man træne dansk og engelsk med programmet. 

Sprogteknologi
Uddannelsesprogrammer